|}

Die Bahnstrecke Tabanovci–Gevgelija ist die Hauptstrecke der nordmazedonischen Eisenbahn. Sie führt von der serbischen Grenze bei Tabanovci über Kumanovo, Skopje und Veles bis zur griechischen Grenze bei Gevgelija.

Die Strecke ist Teil der internationalen Verbindung von Mitteleuropa nach Athen und ein Abschnitt des Paneuropäischen Verkehrskorridors X. Zwischen Skopje und der griechischen Grenze folgt sie dem Fluss Vardar.

Geschichte 
Der Abschnitt südlich von Skopje ist Teil der 1874 eröffneten, ersten Strecke, die auf dem Gebiet des heutigen Nordmazedonien gebaut wurde, von Thessaloniki nach Kosovska Mitrovica. Gebaut hat sie die Chemins de fer Orientaux (CO). Damals gehörte das Gebiet noch zum Osmanischen Reich. Der Abschnitt nördlich von Skopje kam als Verbindung von dort nach Belgrad 1888 hinzu.

Technische Parameter 
Die Strecke ist mit dem Bahnstromsystem 25 kV 50 Hz Wechselstrom elektrifiziert, aber eingleisig. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 100 km/h. Die größte Steigung mit 17 ‰ befindet sich auf einer Rampe zwischen Kumanovo und Romanovce. Die Strecke Tabanovci–Gevgelija ist die einzige im Netz der nordmazedonischen Eisenbahn, deren Verkehr ferngesteuert gesichert wird und auf der es eine automatische Zugsicherung gibt.

Verkehr 
Nach einer mehrjährigen Unterbrechung des Eisenbahnverkehrs mit Griechenland nutzte ab dem 10. Mai 2014 wieder ein internationaler Zug, der Hellas-Express, zwischen Belgrad und Thessaloniki die Strecke. Zuletzt fuhr der Zug jedoch nur noch in den Sommermonaten und wurde grenzüberschreitend zwischen Gevgelija und Thessaloniki durch einen Bus ersetzt. Nachdem der Zug im Sommer 2020 aufgrund der Covid-19-Pandemie nicht verkehrt war, wurde er zum Fahrplanwechsel 2020/21 eingestellt. Damit findet auf der Strecke derzeit kein grenzüberschreitender Reisezugverkehr nach Serbien und Griechenland mehr statt.

Im Regionalverkehr setzt die Železnici na Republika Sewerna Makedonia Transport (ŽRSMT) im Fahrplan 2021 zwischen Skopje und Veles neun Zugpaare ein, von denen zwei weiter nach Gevgelija, drei über die Zweigstrecke Veles–Kremenica nach Bitola und ein Zugpaar über die Strecke Veles–Kočani weiter nach Kočani verkehren. Zwischen Skopje und Tabanovci fahren täglich vier Zugpaare.

Literatur 
 bac: Die Eisenbahnen in der Republik Nordmazedonien. In: Eisenbahn-Revue International 5/2020, S. 244–248.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke im Osmanischen Reich
Bahnstrecke in Nordmazedonien
Bahnstrecke TabanovciGevgelija
Bahnstrecke TabanovciGevgelija
Bahnstrecke TabanovciGevgelija
Bahnstrecke TabanovciGevgelija
Bahnstrecke TabanovciGevgelija
Bahnstrecke TabanovciGevgelija
Bahnstrecke TabanovciGevgelija
Bahnstrecke TabanovciGevgelija